Ха́ллер () — немецкоязычная фамилия, а также топоним и герб.

Персоналии 
 Халлер, Барбара — немецкая кёрлингистка.
 Халлер, Бела (около 1858—1914) — венгерский зоолог.
 Халлер, Зеэв (1882—1956) — немецкий и израильский архитектор.
 Халлер, Катя (род. 1981) — итальянская биатлонистка.
 Халлер, Кристина (род. 1968) — немецкая кёрлингистка.
 Халлер, Марко (род. 1991) — австрийский трековый, велокроссовый и профессиональный шоссейный велогонщик.
 Халлер, Станислав (1872—1940) — генерал, польский военный деятель.
 Халлер, Хельмут (род. 1939) — немецкий футболист, полузащитник сборной ФРГ.
 Халлер, Юзеф (1873—1960) — австро-венгерский офицер, польский генерал.

Другое 
 Халлер — польский дворянский герб.
 Халлер — река в Нижней Саксонии.

См. также 
 Галлер
 Хеллер
 Галер